Eberhard Zeidler (1926-2022), architecte canadien né en Allemagne
  (1940-2016), mathématicien allemand
 Edgar Zeidler (1953- ), professeur d'allemand, linguiste et poète alsacien (français)
  (1926–1998), acteur allemand
 Hans-Joachim Zeidler (1935-2010), peintre et poète allemand
 Joseph Zeidler (1744-1806), compositeur polonais
Judith Zeidler (1968- ), rameuse germano-australienne championne du monde et médaillée olympique d'or et de bronze
 Oliver Zeidler (1996-), rameur allemand
  (1859-1911), chimiste autrichien
 Peter Zeidler (1962- ), entraîneur de football du Tours FC
  (1924–1987), juge allemand et président du tribunal constitutionnel fédéral